Петровце може бити:

 Петровце (Вранов на Топлој), насељено мјесто у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република
 Петровце (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Петровце (Собранце), насељено мјесто у округу Собранце, Кошички крај, Словачка Република